Cedric – nome proprio di persona
 Cédric – fumetto e serie animata belga
 Cedric – personaggio del romanzo Ivanhoe
 Cedric – personaggio del fumetto e serie animata W.I.T.C.H.
 Cedric − computer-prototipo della Stanford University in nanotubi di carbonio: esegue solo un'operazione di 20 istruzioni
 Cedric − personaggio di Sofia la Principessa
 Cedric − transatlantico appartenuto alla White Star Line, varato nel 1902 e demolito nel 1932